Дуальде, Альфредо (1898—1995) — чилийский политик.

См. также 
 Дюальд